Wasmund ist der Nachname von:
Erich Wasmund (1902–1945), deutscher Geologe
Peter Wasmund (1586–1632), deutscher Jurist